Эри́нии (от  «гневные») — в древнегреческой мифологии богини мести и ненависти. В римской мифологии им соответствуют фурии.
По одному сказанию, дочери Нюкты и Эреба; либо порождены Землёй от крови Урана во время его убийства Кроносом; либо дочери Тьмы (Скотоса). По Эпимениду, дочери Кроноса. Их рождение приписывают первому совершившемуся преступлению: когда Кронос ранил своего отца Урана, капли его крови, падая, породили фурий.
У Гомера их одна или несколько.
Согласно орфикам, это девять дочерей Зевса Хтония и Персефоны. По версии Псевдо-Гераклита их тридцать тысяч.
У позднейших поэтов эриний три: Тисифона (Тизифона), мстящая за убийство, Алекто, непрощающая, и Мегера, завистница.
Афиняне называют их «Почтенными», впервые Эсхил изобразил их с волосами на голове в виде змей. Их пещера на склоне афинского акрополя. В Сикионе их называли Евмениды (Милостивые), их дубовая роща на берегу Асопа. Эринии преследуют за тяжёлые проступки, ввергая преступников в безумие.

Мании — божества, чей храм около Мегалополя. Видимо, это эпитет Евменид.

Суд над Орестом 

Согласно мифу, эринии преследовали Ореста за убийство матери, которое тот совершил по велению Аполлона. Аполлон смог лишь на время усыпить богинь-мстительниц, защищая Ореста. Конец же преследованию положила Афина-Паллада, проведя первый в истории мифической Греции суд, суд над Орестом, в результате которого герой был оправдан. Эринии пришли в ярость, поскольку суд отнял их исконное право карать муками нарушившего закон (мифический переход от мести к правосудию).

Однако Афина усмирила гнев богинь, убедив эриний остаться в Аттике, пообещав, что все афиняне будут воздавать почести древним богиням. С тех пор как эринии сменили гнев на милость, их стали называть Евмени́дами (Эвменидами, от , то есть милостивые, благосклонные).

Евмениды у Эсхила отождествляются с Мойрами.

В литературе и искусстве 
Эриний и фурий изображали с волосами из змей, чёрной собачьей мордой вместо лица и крыльями летучей мыши. Но существовали и другие изображения, на которых богини представлялись охотницами, с факелами и кнутами.
 Неоднократно упомянуты в «Илиаде» (XIX 418) и «Одиссее» (II 135; XI 280; XV 234; XVII 475; XX 78). Три Эринии упоминаются лишь у Еврипида (Орест 408), а их имена — у александрийских поэтов, а также в «Мифологической библиотеке» Аполлодора. Им посвящён LXIX орфический гимн, а также (как Евменидам) LXX орфический гимн. Хор Эриний участвует в трагедии Эсхила «Эвмениды», также, видимо, в трагедиях Ахея Эретрийского и Энния «Эвмениды». Эриния (Фурия) действует в трагедии Сенеки «Фиест».
 Согласно Данте Алигьери, они обитали в преисподней, где царит властительница вечных слез Прозерпина (греч. — Персефона) — супруга Плутона (греч. — Аида).
 Нонн. Деяния Диониса VII 181. Гераклит, фр. 52, 57 Маркович (союзницы Правды-Дике).
 В пьесе Жана-Поля Сартра «Мухи» эринии изображены в виде мух.
 В балладе Фридриха Шиллера «Ивиковы журавли» по античному сюжету, эринии упомянуты как наказание убийцам поэта Ивика.
 Трагедия Леконта де Лиля «» написана на классический сюжет о мщении Ореста. В музыке Жюля Массне, написанной для театральной постановки этой трагедии, каждой из Эриний соответствует партия одного из трёх тромбонов.

В астрономии 
В честь Эриний назван астероид (889) Эриния, открытый в 1918 году.

Примечания

Литература 

 
 
 
 Н. А. Кун. Легенды и мифы Древней Греции — М.: ЗАО Фирма СТД, 2005. — 558 с ISBN 5-89808-013-9
 Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека I 1, 4 далее

Древнегреческие богини
Боги мщения
Персонажи «Божественной комедии»
Боги по алфавиту